Kruge – località del comune tedesco di Falkenberg
 Oddvar Kruge – calciatore norvegese